Колонија Виста Ермоса има више значења:

 Колонија Виста Ермоса (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Виста Ермоса (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику